Аккумуля́ция (от  — накопление):

 Аккумуляция (геология) — процессы накопления рыхлого минерального вещества на поверхности Земли.
 Аккумуляция ледниковая — накопление на леднике всех видов твёрдых атмосферных осадков.
 Биоаккумуляция — накопление живыми организмами различных соединений из окружающей среды.
 Аккумуляция ксенобиотиков — накопление в организмах химических веществ (см. Кумуляция (медицина)).
 Аккумуляция капитала — накопление капитала, превращение прибавочной стоимости в капитал.
 Культурная аккумуляция — прибавление новых элементов к существующей культуре.

См. также 
 Аккумулятор (значения)